Estrella de Belén kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Estrella de Belén, Salto de Agua, Chiapas, 
 Estrella de Belén, Palenque, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar